Hélène Grimaud, een Frans pianiste.
 Grimaud (gemeente), een vestingstadje in zuid-Frankrijk
 Port Grimaud, nabijgelegen plaats aan de kust
 Groupe Grimaud, een Frans biotechnologie- en fokkerijbedrijf